Capilla hace referencia a varios artículos:

Arquitectura
Capilla, pequeña iglesia.
Capilla ardiente, capilla en que se visita a un personaje fallecido.
Capilla de música, estructura organizativa de músicos.

Localidades
Capilla (Badajoz), en la comunidad autónoma de Extremadura, España.
Capilla del Monte, también llamada Capilla, localidad argentina del Departamento Punilla en la provincia de Córdoba.
Capilla del Señor, también llamada Capilla, localidad argentina cabecera del partido de Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires.
Capillas, provincia de Palencia, comunidad autónoma de Castilla y León, España;
La Capilla (Boyacá), municipio del departamento Boyacá, Colombia.
La Capilla (Buenos Aires), localidad del partido de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, Argentina.
Playa La Capilla, ubicada al sur de Arica, Chile.

Otros
en la corte española, la Capilla pública, acto solemne y público en el que el rey asistía a la Capilla del Palacio Real de Madrid.

Además